Ana Carolina (1943-), cinéaste brésilienne ;
 Ana Carolina (1974-), chanteuse brésilienne ;
 Ana Carolina (1984-2006), mannequin brésilienne ;
 Ana Carolina, premier album de la chanteuse Ana Carolina, sorti en 1999.